Forsythe - język programowania, pochodna języka ALGOL 60, w którym starano się uzyskać maksymalną jednolitość i ogólne przeznaczenie, zachowując zarazem bazowy charakter Algolu.

Linki zewnętrzne 
http://citeseer.ist.psu.edu/161285.html

Języki programowania